Ez a szócikk tartalmazza a 2012-es Internazionali BNL d’Italia női páros mérkőzéseit.

A címvédő Peng Suaj és Cseng Csie párosa volt, de ebben az évben nem közösen próbálták megvédeni a címüket. Peng partnere Sabine Lisicki volt, míg Cseng Hszie Su-vejjel játszott. Előbbi páros azonban végül nem lépett pályára Peng sérülése miatt, a Cseng–Hszie-kettős pedig az első körben vereséget szenvedett.

A tornagyőzelmet a Sara Errani–Roberta Vinci-páros szerezte meg, a döntőben 6–2, 7–5-re legyőzve a Jekatyerina Makarova–Jelena Vesznyina-kettőst. Erraninak és Vincinek az év során ez volt az ötödik, összességében a tizedik közösen megszerzett címük. 1985 óta első alkalommal nyerte meg a női párosok versenyét egy olasz kettős, akkor Sandra Cecchini és Raffaella Reggi diadalmaskodott.

Kiemeltek
Az első négy kiemelt páros a második körben kezdte meg a szereplését.

 Liezel Huber /  Lisa Raymond (elődöntő)
 Květa Peschke /  Katarina Srebotnik (második kör)
 'Sara Errani /  Roberta Vinci (győztes)
 Andrea Hlaváčková /  Anastasia Rodionova (visszaléptek Hlaváčková combsérülése miatt)

<li> Marija Kirilenko /  Nagyja Petrova (negyeddöntő)
<li> Julia Görges /  Vania King (második kör)
<li> Natalie Grandin /  Vladimíra Uhlířová (második kör)
<li> Raquel Kops-Jones /  Abigail Spears (első kör)

Főtábla
 WC = szabadkártyások
 R = feladták
 w/o = az ellenfél visszalépett
 ALT = helyettesek

Döntők

Felső ág

Alsó ág

Jegyzetek

Források
 Eredmények

N2